Snæfell est un toponyme d'Europe du nord. Issu vu vieux norrois, il signifie « montagne enneigée ». 

Il peut désigner :
 trois volcans d'Islande :
 le Snæfell (1 448 mètres), normalement appelé par le nom du glacier qui le recouvre, Snæfellsjökull, situé au bout de la péninsule de Snæfellsnes, dans la commune de Snæfellsbær, dans l'ouest de l'Islande ;
 le Snæfell (1 833 mètres) situé dans l'est de l'Islande, au nord-est du Vatnajökull, non loin de la centrale hydroélectrique de Kárahnjúka, dans la commune de Fljótsdalshreppur ;
 le Snæfell (1 383 mètres) situé au sud-est du Vatnajökull, dans la commune de Hornafjörður.
 le Snaefell, le point culminant de l'île de Man.